CCNI () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 377 амінокислот, а молекулярна маса — 42 557.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки